Оле́ний (в 2002—2011 годах — Оленье) — село в Артёмовском городском округе Приморского края России. Расположено к востоку от Артёма.

История 
До 1972 года — Зверосовхоз Майхе.

2002 - 2011  —  село Оленье

Население

Образование 
Система сельского образования включает в себя общеобразовательную школу № 8 и одно дошкольное образовательное учреждение № 39.

Список улиц 
 Ботаническая
 Зоологическая
 Парковая
 Силина
 Сосновая
 Тополиная
 Тропическая

Транспорт 
Связан автобусным сообщением с городом Артёмом маршрутом № 13 Артём (центр) — село Олений.

Предприятия 
 ЗАО «Силинское» (7 июня 1930 года на базе хозяйства» Патюкова образован оленеводческий совхоз «Майхэ», позже переименованный в «Силинский», в честь красного партизана Приморья Дмитрия Семёновича Силина. Он руководил им с 1941 по 1956 годы)
 ООО «Научно-исследовательское специализированное оленеводческо-сельскохозяйственное объединение „Олений“»
 ООО «Тритон»
 ООО «Мир»
 ООО «Рыбхолторг»
 ЗАО «Дальпушнина»

Памятники 
Памятник жителям села Олений, погибшим в годы Великой отечественной войны. Расположен: Приморский край, г. Артём, с. Олений, ул. Силина, 21. Сооружён в 1989 году. Памятник находится в оперативном управлении муниципального учреждения культуры «Методический центр».

Примечания 

Населённые пункты Артёмовского городского округа Приморского края